Alejandro Fernández (autocoureur), Colombiaans autocoureur
 Alejandro Fernández (zanger), Mexicaans zanger
 de echte naam van de Spaanse voetballer Álex Fernández